Masaki Yamamoto (Shizuoka, 24 de agosto de 1987) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Kawasaki Frontale.

Artilharias
Seleção Japonesa
Copa Sendai (Sub-19): 2005 (3 gols)

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Consadole Sapporo
Futebolistas do Kawasaki Frontale